Aula, een zaal voor bijeenkomsten (gehoorzaal) van een universiteit, school, museum, crematorium, begraafplaats enz.
Aula (TU Delft)
 Aula Academica, de academiezaal van de Universiteit Gent
 historisch een binnenplaats (hof) waaromheen de vertrekken of delen van een gebouw staan
het schip van een kerkgebouw
 Aula-Verlag (Oostenrijk), een Oostenrijkse boeken- en tijdschriftenuitgever
Die Aula, een rechts-extremistisch maandblad uitgegeven door Aula-Verlag in Oostenrijk
 Aula-Verlag (Duitsland), een Duitse uitgeverij gespecialiseerd in ornithologische literatuur
 Aula-reeks, een serie pocketboeken van uitgeverij Het Spectrum
 Aula (geneeskunde), een rode kring op de huid zoals na de primovaccinatie (eerste inenting) tegen pokken
 Aula (zijrivier), een zijrivier van de Fulda in Duitsland
 Aula (eiland), een eilandje in het Tuvaluaanse atol Nukulaelae
 Avola (Siciliaans: Raula, Raila Aula, Avula), een gemeente in de Italiaanse provincie Syracuse
 Aula (Eritrea), een plaats in Eritrea
 Olla (pot), een pot uit de Romeinse tijd (ook geschreven als aula of aulla)

Personen:
 Giacomo Aula (1967), een Italiaanse jazzpianist

Zie ook 
Atrium (bouwkunde)
Auditorium
Aulla